Peter Weber kan syfta på bland andra:

* Peter Weber (1700-talet), svensk bildhuggare
 Peter Weber (född 1938), tysk gymnast
 Peter Weber (född 1968), schweizisk författare och musiker